Рангпур — одне з найбільших міст Бангладеш.
 Рангпур (дерево) — гібрид мандарина і лимона.
 Рангпур (регіон) — регіон Бангладеш, розташований на півночі держави.